Saint Louis, zkráceně St. Louis (svatý Ludvík) může být:
 Ludvík IX. Francouzský – francouzský král
 St. Louis – město v USA
 St. Louis (Michigan) – město v USA
 Saint Louis River – řeka v USA
 Île Saint-Louis – ostrov na Seině v Paříži
Saint-Louis (Haut-Rhin) – francouzské město v departementu Haut-Rhin v sousedství Basileje na francouzsko-německo-švýcarských hranicích
 Saint-Louis-lès-Bitche – obec ve Francii
Saint-Louis-de-Montferrand  – francouzská obec v departementu Gironde
 Saint-Louis (Senegal) – město v Senegalu 
Saint-Louis-du-Ha! Ha! – obec v kanadské provincii Québec
 Kanton Saint-Louis – více významů
 Saint Louis (1896) – francouzská bitevní loď
 Martin St. Louis – kanadský hokejista